Брайн Г. Гилма́ртин (; 18 мая 1940, Ньюарк, Нью-Джерси, США — 11 октября 2016, , округ Хилл, Монтана, США) — американский социальный психолог, исследователь брака и семейных отношений, автор теории «любовной застенчивости» ().

Биография 

Родился 18 мая 1940 года в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в семье Эстелль (в девичестве — Джонсон) и Джорджа Гилмартов.

В 1962 году получил бакалавра гуманитарных наук по психологии в Колорадском университете в Боулдере, в 1965 году  по психологии в Университете Юты и в 1976 году доктора философии по социальной психологии в Айовском университете.

В 1963—1973 годах —  психологии в .

В 1970—1980 годах преподавал в качестве приглашённого профессора в , Политехническом университете Виргинии, Обернском университете и .

В 1980—1987 годах —  психологии в .

С 1988 года преподавал социологию и психологию в .

Научные труды

Монографии 

 Gilmartin B. G. The Gilmartin Report: Inside Swinging Families. — Secaucus (N.J.) : , , 1978. — 492 p. ISBN 9780806506418
 Gilmartin B. G. Shyness and Love: Causes, Consequences, and Treatments. — Lanham, Maryland: , Rowman & Littlefield, 1987. ISBN 0-8191-6102-0, ISBN 9780819161024.
 Gilmartin B. G. The Shy Man Syndrome: Why Men Become Love Shy And How They Can Overcome It. — New York: Madison Books, 1989. ISBN 0-8191-7009-7 and ISBN 9780811917095.
 Gilmartin B. G. How to Excel at Parenting: 33 Proven Success Strategies. — New York: , 2003. ISBN 9780757502378.

Статьи 

 Brown J. S., Gilmartin B. G. Sociology today: Lacunae, emphases and surfeits // . — 1969. — № 4. — P. 283—291.
 Gilmartin B. G., Kusisto D. V. Chapter 8. Some Social and Personal Characteristics of Mate-Sharing Swingers // Renovating Marriage: Toward New Sexual Life Styles / Eds. Roger W. Libby, Robert N. Whitehurst, . — Danville: Consensus Publishers, 1973. — pp. 146— 166 — 366 p. 
 Gilmartin B. G. That swinging couple down the block // . — 1975. — № 8. — P. 54—58.
 Gilmartin B. G. The case against spanking // Human Behavior. — 1979. — № 2. — P. 18—23.
 Gilmartin B. G. Corporal punishment: a research update // Human Behavior. — 1979. — № 8. — P. 18—25.
 Gilmartin B. G. Some family antecedents of severe shyness in males // . — 1985. —  Vol. 34. — № 3. — P. 429—438. 
 Gilmartin B. G. Peer group antecedents of severe love-shyness in males // . — 1987. — Vol. 55. — № 3. — P. 467—489.

Примечания

Литература 

  Book review: "Shyness and Love: Causes, Consequences, and Treatments by Brian G. Gilmartin" // . — 1988. — Vol. 25. — № 2. — P. 309—315.
 Cheek J. M. Love-shy men. Book review: "Shyness and Love: Causes, Consequences, and Treatments" // . — 1989. — Vol. 34. — № 8. — P. 791—792.
  Family systems in America. — , 1980. — 538 p.
  Adultery. — Cambridge: Harvard University Press, 2016. — 270 p.

Выпускники Колорадского университета в Боулдере
Выпускники Университета Юты
Выпускники Айовского университета
Психологи США
Социальные психологи США
Преподаватели Обернского университета
Преподаватели Политехнического университета Виргинии